Cavia's (wetenschappelijke naam: Cavia), een geslacht van knaagdieren
 De huiscavia (Cavia porcellus), bekendste soort uit dit geslacht
 De Braziliaanse cavia (Cavia aperea), soms ook kortweg cavia genoemd.
 Cavia (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Filmhuis Cavia, een filmhuis in Amsterdam
 Cavia (bedrijf), Japans videospellenontwikkelaar